Футбольная лига в сезоне 2009/10 — 112-й сезон Футбольной лиги Англии и 18-й сезон в его нынешнем формате лиги. Сезон начался в августе 2009 года и завершился в мае 2010 года, розыгрышем финала плей-офф.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Это Чемпионат Футбольной лиги, Первая Футбольная лига и Вторая Футбольная лига. По завершении каждого сезона, две лучших команды и победитель плей-офф выходят в Премьер-лигу, а две худших команды, набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в Национальную Конференцию.

Победителем Чемпионата Футбольной лиги стал Ньюкасл Юнайтед, Первой Футбольной лиги — Норвич Сити, а Второй Футбольной лиги — Ноттс Каунти.

Итоговые турнирные таблицы

Чемпионат Футбольной лиги

Плей-офф

Первая Футбольная лига

Плей-офф

Вторая Футбольная лига

Плей-офф

Ссылки 
 Футбольная лига 2009/10 на RSSSF.com 

2009
Футбол в Англии в сезоне 2009/2010